Яблоньский — польская фамилия. Известные носители:

 Яблоньский, Болеслав (род. 1937) — польский орнитолог и общественный деятель.
 Яблоньский, Витольд (1901—1957) — польский синолог.
 Яблоньский, Генрик (1828—1869) — польский поэт.
 Яблоньский, Генрик (1909—2003) — государственный деятель и историк Польши.